Открытый чемпионат Белоруссии по лёгкой атлетике 1996 года прошёл 20—21 июня в Гомеле на стадионе «Луч». Соревнования являлись отборочными в сборную Белоруссии для участия в легкоатлетическом турнире XXVI летних Олимпийских игр в Атланте, прошедшем с 26 июля по 4 августа. Наряду с белорусскими легкоатлетами в чемпионате принимали участие спортсмены из ближнего зарубежья. Было разыграно 39 комплектов медалей. Организацией чемпионата занимался государственный тренер по лёгкой атлетике Гомельской области Олег Курилин, работу судейской коллегии и секретариата курировал государственный тренер Аркадий Сиротко.

20 олимпийцев пропускали соревнования, в том числе Сергей Алай, Игорь Астапкович, Александр Главацкий, Эллина Зверева, Александр Красько, Татьяна Курочкина, Дмитрий Марков, Наталья Шиколенко. В соревнованиях по метанию молота не участвовали 5 сильнейших молотобойцев страны (Игорь и Константин Астапковичи, Алай, Красько, Виталий Алисевич).

Норматив мастера спорта международного класса выполнили Елена Бычковская и Елена Стахова. Высокие результаты показали Наталья Духнова в беге на 800 метров (шестой результат сезона в мире), Наталья Сазанович в прыжках в длину (пятнадцатый результат сезона в мире) и Дмитрий Гончарук в толкании ядра (семнадцатый результат сезона в мире).

Медалисты

Мужчины

Женщины

Состав сборной Белоруссии для участия в XXVI летних Олимпийских играх 
По итогам чемпионата и с учётом выполнения необходимых нормативов, в состав сборной для участия в XXVI летних Олимпийских играх в Атланте вошли:

Мужчины

Прыжок с шестом: Дмитрий Марков.
Прыжок в длину: Александр Главацкий.
Толкание ядра: Виктор Булат, Дмитрий Гончарук.
Метание диска: Владимир Дубровщик, Василий Каптюх.
Метание молота: Сергей Алай, Игорь Астапкович, Александр Красько.
Метание копья: Владимир Сасимович.
Десятиборье: Эдуард Хямяляйнен.
Ходьба 20 км: Евгений Мисюля, Михаил Хмельницкий.
Ходьба 50 км: Виктор Гинько, Евгений Мисюля.

Женщины

200 м: Наталья Сафронникова.
400 м: Анна Козак.
800 м: Наталья Духнова.
1500 м: Наталья Духнова.
Марафон: Мадина Биктагирова, Наталья Галушко, Елена Мазовка.
100 м с барьерами: Лидия Юркова.
400 м с барьерами: Нелли Воронкова, Татьяна Курочкина, Татьяна Ледовская.
Прыжок в высоту: Татьяна Храмова.
Прыжок в длину: Анжела Атрощенко, Наталья Сазанович.
Метание диска: Эллина Зверева, Людмила Филимонова, Ирина Ятченко.
Метание копья: Наталья Шиколенко.
Семиборье: Анжела Атрощенко, Наталья Сазанович.
Ходьба 10 км: Ольга Кардопольцева, Наталья Мисюля, Валентина Цыбульская.

См. также 
 Кубок Белоруссии по лёгкой атлетике 1996
 Чемпионат Белоруссии по лёгкой атлетике в помещении 1996

Примечания

Литература 
 Борис Тасман. В погоне за олимпийским составом // Прессбол, 25 июня 1996, № 48 (294), с. 3

Ссылки 
 

Чемпионаты Белоруссии по лёгкой атлетике
Июнь 1996 года
Чемпионаты Белоруссии в 1996 году
1996 год в лёгкой атлетике
Спортивные соревнования в Гомеле